Jan Ostroróg (1436–1501) – pisarz polityczny, wojewoda poznański, kasztelan poznański i międzyrzecki
 Jan Ostroróg (zm. 1582) – cześnik koronny
 Jan Ostroróg (1565–1622) – wojewoda poznański
 Jan Ostroróg (1755–po 1805) – konsyliarz Rady Nieustającej